Jacek Karnowski (ur. 1963) – polski samorządowiec, prezydent Sopotu
 Jacek Karnowski (ur. 1976) – polski dziennikarz i publicysta